East Madison ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Madison (Maine), im Somerset County
 East Madison (New Hampshire), im Carroll County